Дегу́нино:

 Дегунино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Дегунино — село, с 1960 года стало территорией Москвы.
 Дегунино — железнодорожная платформа Савёловского направления МЖД в Москве.
 Дегунино — перспективная станция Московского метрополитена.

См. также 

 Восточное Дегунино — район Москвы.
 Западное Дегунино — район Москвы.